Del Duca puede hacer referencia a:

Personas
Cino Del Duca (1899-1967), fue un empresario editorial.
Giacomo del Duca (aprox.1520 - aprox. 1601), fue un escultor y arquitecto italiano

Otros
El Premio Mundial Cino Del Duca, es un premio internacional francés establecido desde 1969.
El Stadio Cino e Lillo Del Duca, es un estadio de fútbol de la ciudad italiana de Ascoli Piceno, en Marcas.